Абдулла Арипов () (21 марта 1941 года, селение Некуз, Касанский район, Кашкадарьинская область — 5 ноября 2016 года, Хьюстон, США) — узбекский советский поэт, классик узбекской поэзии, Герой Узбекистана, народный поэт Узбекской ССР, государственный и общественный деятель. Автор слов Государственного Гимна Республики Узбекистан.

Биография 
Родился в семье Орифбоя Убайдуллы угли — председателя колхоза в Кашкадарьинской области. В семье было восемь детей — четыре мальчика и четыре девочки, он был самым младшим из сыновей. Окончив среднюю школу в 1958 году с золотой медалью, продолжил образование на отделении журналистики факультета узбекской филологии Ташкентского Государственного университета.

После университета, который он также окончил с отличием в 1963 году, он работает редактором издательства «Ёш гвардия»; редактором и главным редактором (1967—1974) издательства литературы и искусства им. Гафура Гуляма; руководителем отдела (1974—1976) журнала «Звезда Востока». С 1976 по 1982 года работал литературным консультантом Союза писателей Узбекистана; секретарём отдела Ташкентской области (1982—1983); главным редактором (1983—1985) журнала «Гулхан»; с 1985 года секретарь, с 1996 по 2009 годы председатель Союза писателей Узбекистана. В 1988 году назначен на пост председателя Комитета по защите авторских прав Узбекистана.

Избирался депутатом Олий Мажлиса первого и второго созывов, в январе 2005 года — сенатором.

В 1998 году ему было присвоено звание Героя Узбекистана.

Был женат, имел пятерых дочерей и сына.

Похоронен на кладбище «Чигатай» в Ташкенте

Творчество 
Своё первое стихотворение «Птица» написал во время учёбы в университете. В 1965 году был издан первый сборник стихов поэта «Маленькая звездочка». Вслед за ним вышли сборники «Кузларим йулингда» (1967), «Милая мама» (1969), «Родник», «Мой дух» (1971), «Узбекистан» (1972), «Удивление» (1974), «Ветер родины» (1974), «Милосердие» (1979), «Мечта прожитых лет» (1984), «Мосты доверия» (1989), «Муножот» (1992), «Хаж дафтари» (1995), «Сайланма» (1996).

Его авторству принадлежат поэмы «Дорога в рай» (1978), «Лекарь и смерть» (1980), «Ранжком», «Великий Тимур» («Сохибкирон») (1996)..

В 2000—2001 годах было издано четырёхтомное собрание «Избранных произведений» Абдуллы Арипова.

Является автором слов Государственного Гимна Республики Узбекистан, принятого 10 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан.

Поэт перевёл на узбекский язык «Божественную комедию» Данте Алигьери, произведения Н. Некрасова, Л. Украинки, Т. Шевченко, К. Кулиева и многих других авторов.

Награды и премии 
 Герой Узбекистана (26.08.1998)
 Народный поэт Узбекской ССР (1983)
 Орден «Дустлик» (25.08.1994)
 Орден Дружбы народов (15.08.1991)
 Орден «Знак Почёта» (16.11.1984)
 Кавалер ордена Звезды Италии (2015, Италия)
 Почётная грамота Кыргызской Республики (27.09.1996, Киргизия) — за вклад в развитие театрального искусства и укрепление дружбы кыргызского и узбекского народов
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1983)
 Государственная премия Узбекистана им. Алишера Навои (1994)
 Золотая медаль «WIPO Creativity Award» (2007)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт поэта
 О творчестве Абдуллы Арипова
 Новые стихи узбекского мастера
 Абдулла Арипов. Ветер моего края (аудио)  
 Абдулла Арипов. Осень в Узбекистане (аудио)  

Народные поэты Узбекской ССР
Депутаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Сенаторы Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Похороненные на Чигатайском кладбище